Празник се може односити на:

 Празник, главно значење
 Празник рада, међународни празник радничког покрета (1. мај)
 Празник мимозе, фестивал у Херцег Новом

или

 Празник (филм из 1967), југословенски филм из 1967.
 Празник (филм из 2006), амерички филм из 2006.
 Халоа — празник курви, југословенски филм из 1988.
 Празник у Сарајеву, југословенски филм из 1991.
 Празник у Риму, амерички филм из 1953.